Победитель турниров 2019 и 2020 годов Новак Джокович успешно защитил титул, обыграв в титульной встрече Даниила Медведева — 7-5, 6-2, 6-2. Сербский теннисист выиграл Открытый чемпионат Австралии в рекордный девятый раз, не проиграв при этом ни одного финального матче на соревнованиях в Мельбурне. Этот титул стал для Джоковича 18-м на турнирах Большого шлема, и по этому показателю серб приблизился к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру (по 20 титулов).

Джокович, выиграв в матче 4-го круга у Милоша Раонича, стал вторым теннисистом после Роджера Федерера, одержавшим 300 побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Рафаэль Надаль в случае победы на Открытом чемпионате Австралии мог стать единоличным рекордсменом по числу выигранных титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде (21). Надаль также имел возможность стать первым теннисистом в Открытой эре, выигравшим второй карьерный Большой шлем, однако вторая ракетка мира уступил в четвертьфинале Стефаносу Циципасу. Циципас стал лишь третьим теннисистом, обыгравшим Надаля со счёта 0-2 по партиям (ранее это удавалось Роджеру Федереру и Фабио Фоньини).

Россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии на своём дебютном турнире Большого шлема и стал первым теннисистом в Открытой эре, прошедшим в 1/2 финала на первом «мэйджоре» в карьере. Карацев — пятый теннисист в истории, который сыграл в полуфинале турнира Большого шлема, успешно преодолев квалификационный отбор. На Открытом чемпионате Австралии последний раз это удавалось Бобу Джилтинану в 1977 году. До начала Открытого чемпионата Австралии Карацев выиграл всего три официальных матча на уровне ATP Тура.

Впервые в истории три российских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира Большого шлема: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев при этом впервые сыграли на этой стадии соревнований в Мельбурне. Кроме того, россияне установили ещё одно достижение: впервые за 15 лет два игрока из России — Медведев и Карацев — сыграли в 1/2 финала «мэйджора». Подобный результат покорялся российским спортсменам на Открытом чемпионате США 2006 года, когда полуфиналистами турнира стали Николай Давыденко и Михаил Южный. Медведев стал первым с 2005 года россиянином, дошедшим до финала Открытого чемпионата Австралии. По итогам турнира россиянин станет третьей ракеткой мира.

Посев 

  Новак Джокович (титул)
  Рафаэль Надаль (четвертьфинал)
  Доминик Тим (четвёртый круг)
  Даниил Медведев (финал)
  Стефанос Циципас (полуфинал)
  Александр Зверев (четвертьфинал)
  Андрей Рублёв (четвертьфинал)
  Диего Шварцман (третий круг)
  Маттео Берреттини (четвёртый круг; отказ)
  Гаэль Монфис (первый круг)
  Денис Шаповалов (третий круг)
  Роберто Баутиста Агут (первый круг)
  Давид Гоффен (первый круг)
  Милош Раонич (четвёртый круг)
  Пабло Карреньо Буста (третий круг; отказ)
  Фабио Фоньини (четвёртый круг)

<ol start=17>
  Стэн Вавринка (второй круг)
  Григор Димитров (четвертьфинал)
  Карен Хачанов (третий круг)
  Феликс Оже-Альяссим (четвёртый круг)
  Алекс де Минор (третий круг)
  Борна Чорич (второй круг)
  Душан Лайович (четвёртый круг)
  Каспер Рууд (четвёртый круг; отказ)
  Бенуа Пер (первый круг)
  Хуберт Хуркач (первый круг)
  Тейлор Фриц (третий круг)
  Филип Краинович (третий круг)
  Уго Эмбер (второй круг)
  Дэниел Эванс (первый круг)
  Лоренцо Сонего (второй круг)
  Адриан Маннарино (третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Секция 2

Секция 7

Секция 8

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Алекс Болт (второй коуг)
  Танаси Коккинакис (второй круг)
  Сумит Нагал (первый круг)
  Кристофер О’Коннелл (второй круг)
  Марк Полманс (первый круг)

<ol start=6>
  Алексей Попырин (второй круг)
  Ли Ту (первый круг)
  Александар Вукич (первый круг)
  Лу Яньсюнь [PR] ''(первый круг)
  Маккензи Макдональд [PR] (четвёртый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Карлос Алькарас (второй круг)
  Киммер Коппеянс (первый круг)
  Максим Кресси (второй круг)
  Фредерику Феррейра Силва (первый круг)
  Кантен Алиc (первый круг)
  Аслан Карацев (полуфинал)
  Хенри Лааксонен (первый круг)
  Томаш Махач (второй круг)

<ol start=9>
  Майкл Ммо (второй круг)
  Роман Сафиуллин (второй круг)
  Сергей Стаховский (первый круг)
  Бернард Томич (второй круг)
  Виктор Троицки (первый круг)
  Ботик ван де Зандсхюлп (первый круг)
  Марио Вилелья Мартинес (первый круг)
  Элиас Имер (первый круг)

Лаки-лузеры (LL) 

  Таро Даниэль (первый круг)
  Уго Деллиен (первый круг)
  Дамир Джумхур (первый круг)
  Робин Хасе (первый круг)

<ol start=5>
  Цедрик-Марсель Штебе (первый круг)
  Микаэль Торпегор (первый круг)
  Александр Мюллер (второй круг)

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые